Arzaron ima više značenja:
 Arzaron, Padova
 Arzaron, Rovigo